Чемпионат Африки по футболу среди женщин проходит раз в два года среди женских сборных, которые принадлежат к Конфедерация африканского футбола (CAF). Первый турнир был проведен в 1991 году, а с 1998 года турнир проходит в определенной стране. Наибольшее число титулов принадлежит Нигерии — одиннадцать. Также 2 титула выигрывала Экваториальная Гвинея. Турнир также служит отборочным турниром на Чемпионат мира по футболу среди женщин.

Результаты

Статистика

Ссылки 
 Официальный сайт

Женский футбол